Тулово — многозначный термин

Топонимы 

Белоруссия
 Тулово — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Тулово — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Тулово — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 
Болгария
 Тулово — село в Старозагорской области.

Сербия
 Тулово — село в общине Лесковац.

Другое 
 Ту́лово — центральная основная часть сосуда.